Mehsana (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Mehsana (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mehsana